Open Sud de France 2014 — 27-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Монпелье, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 3 по 9 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Ришар Гаске (№ 9 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Гаэль Монфис выигрывает 1й одиночный титул в сезоне и 5й за карьеру в основном туре ассоциации. На этом турнире он побеждает во 2й раз (до этого в 2010 году).
 Ришар Гаске сыграл свой 1й одиночный финал в сезоне и 21й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Николай Давыденко выигрывает 1й титул в сезоне и 2й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Денис Истомин выигрывает 1й титул в сезоне и 2й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Open Sud de France

 Мировой Тур ATP 2014 года

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Франция
Спорт во Франции в 2014 году
Февраль 2014 года
2014